Fakule může být:

 Fakule, též fagule – synonymum pro pochodeň
 Fakule (astronomie) – světlá vláknitá místa na Slunci především kolem slunečních skvrn
 Fakule – slangově fakulta

Externí odkazy